О́круг Брукс () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Фалфурриас.

История 

Округ Брукс был сформирован в 1911 году из части округа Старр. Он был назван в честь Джеймса Абиджаха Брукса, техасского рейнджера и члена легислатуры штата.

Примечания 

Округа Техаса